Ik heb je lief (Piet Sybrandi), inzending voor het Nationaal Songfestival in 1966
 Ik heb je lief (Willem Nijholt), een nummer uit de televisieserie Pleisterkade 17
 Ik heb je lief (Stef Bos), een nummer van Stef Bos uit 1992
 Ik heb je lief - Toon Hermans One Man Theater Show, een album van Toon Hermans uit 1993

'k Heb je lief
 'k Heb je lief (Paul de Leeuw), een nummer van Paul de Leeuw uit 1997
 'k Heb je lief - 50 jaar de muziek, m'n fans, het leven, een album van René Froger uit 2010
 'k Heb je lief (René Froger), een nummer van dat album